Skrót GSN może oznaczać:
 Game Show Network
 Gigabyte System Network
 Global Seismographic Network
 Saipan International Airport, (FAA LID:GSN)
 Gliwickie Spotkania Naukowe